Název Wilmette má několik významů
 Wilmette (Illinois) – vesnice v USA,
 SS Eastland – druhé jméno parníku, který se převrátil v Chicagu.